Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1982.

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewannen die beiden Polinnen Wanda Dilaj und Małgorzata Żydek gegen Beate Neß und Grit Schneider mit 6:3, 6:1.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 26. Jahrgang (1982), Heft 6 (fälschlicherweise mit 27. Jahrgang bezeichnet) 

1982
Tennisturnier 1982